Theophilosz, Antiochiai Szent Theophilosz, apologéta (?–183)
 Theophilosz (Kr. e. 1. század), gazdasági író, Varro tesz említést róla egyik munkájában. Műveinek még töredékei sem maradtak fenn
 Theophilosz (2. század), orvos, Galénosz kortársa, aki műveiben többször is hivatkozik rá, illetve műveire 
 Theophilosz (?–412), Alexandriai Theophilosz, I. Teofil kopt pápa
 Theophilosz (6. század), bizánci jogász, részt vett I. Justinianus császár híres törvénykönyvének megalkotásában
 Theophilosz (695–785), Edesszai Theophilosz, szír keresztény asztrológus, fordító, al-Mahdi kalifa tanácsadója
 Theophilosz (813–842), bizánci császár